Броненосные крейсера типа «Йорк» — боевые корабли германского императорского флота времён Первой мировой войны. Стали усовершенствованной версией крейсеров типа «Принц Адальберт». Построено 2 единицы: «Йорк» () и «Роон» (). Проект получил развитие в типе «Шарнхорст».

Проектирование и постройка 
Заложены в соответствии с Первым Морским законом 1898 года. Проект этого типа крейсеров был разработан Конструкторским бюро Имперского морского ведомства в 1901 году. При их разработке конструкторы стремились непременно достичь ход до 21 узла, поэтому новый тип мало отличался от предшествующего, за исключением увеличенного с 14 до 16 числа котлов Дюрра и четырёхтрубного силуэта.

Конструкция 

Водоизмещение: нормальное 9533, полное 10 266 т.

Длина: между перпендикулярами 123 м, по конструктивной ватерлинии 127,3 м, наибольшая 127,8 м. Ширина: наибольшая по конструктивной ватерлинии (48 шп.) 20,23 м. Осадка по конструктивной ватерлинии 7,33 м. Высота борта на миделе 12,14 м.
На крейсерах был один полубалансирный руль.

Бронирование 
Главный броневой пояс шириной два метра простирался по ватерлинии от минус второго шпангоута до форштевня. Над водой пояс возвышается на 0,7 м. Толщина плит в пределах цитадели (шпангоуты 21-72) составляла 100 мм, в оконечностях 80 мм. Броневые плиты крепили на тик толщиной 55 мм. Плиты для защиты бортов в оконечностях корабля изготавливались из никелевой брони.

Над поясом возвышалась шестиугольная в плане и защищённая 100-мм броней цитадель. Над цитаделью длиной по борту от 32 до 60,5 шпагоута располагался прямоугольный защищённый 100-мм броней каземат. В общем, система бронирования повторяла тип «Принца Генриха».

Башни главного калибра: стены 100—150 мм, крыша 30 мм.
Башни среднего калибра имели стены толщиной 80-100 мм.
 
Носовая боевая рубка: стены 150 мм, крыша 30 мм, кормовая соответственно 80 и 20 мм.

Толщина горизонтальной брони палубы 40 — 60 мм, скосы имели толщину 40-50 мм и примыкали к нижнему краю пояса, толщина палубы и скосов в оконечностях по сравнению с предыдущем типом была уменьшена, что облегчило оконечности.

Вооружение 
Вооружение корабля состояло из двух двухорудийных башенных артиллерийских установок 210-мм скорострельных орудий С/01 с длиной ствола 40 калибров, которые были установлены в носу и в корме в диаметральной плоскости. Орудия комплектовались снарядами массой 108 кг. Угол вертикального наведения — 5° + 30°. Орудия имели наибольшую дальность прицельного выстрела , боезапас 380 снарядов.

Артиллерия среднего калибра состояла из 10 скорострельных орудий калибра 150 мм/40. Боезапас составлял 1200 снарядов, позже 1600. Снаряды имели массу 40 кг и начальную скорость 800 м/с. Максимальная дальность — 13 700 м.

К вспомогательной артиллерии относились 14 скорострельных орудий на центральном штыре С/01 с длиной ствола 35 калибров. Угол вертикального наведения 88-мм орудий равнялся — 5° + 25°, дальность прицельного выстрела 49,1 кабельтовых (9090 м), боезапас 4000 выстрелов, позже 2100.

Торпедное вооружение крейсера состояло из четырёх подводных торпедных аппаратов калибра 450 мм: одного носового, двух бортовых и одного кормового с общим боекомплектом из 11 торпед.

Для вооружения десантных партий имелась 6 см десантная пушка и 297 винтовок mod 98 и 79 револьверов mod. 79, заменённых впоследствии пистолетами М.1904.

Силовая установка 
Три 3-цилиндровые паровые машины тройного расширения вращали три винта различного диаметра: средний трёхлопастной 4,5 м, два бортовых четырёхлопастных 4,8-метровых. Полный запас угля 1570 тонн, нормальный 750. Проектная мощность силовой установки: 19 000 л. с.
Пар вырабатывали 16 паровых толстотрубных котлов Дюрра с давлением 15,5 атм., расположенные в четырёх котельных отделениях. Общая поверхность нагрева составляла 4900 м². Каждое котельное отделение имело свою трубу.

Электроэнергию кораблям обеспечивали четыре динамо-машины общей мощностью 260 кВт, напряжением 110 вольт.

На испытаниях крейсера, наконец, превзошли проектную скорость «Ронн» показал 21,14 узла, «Йорк» 21,43. Отрицательными последствиями увеличения водоизмещения, мощности и сокращения запасов угля стала снижение дальности на экономическом ходу на 700—800 миль по сравнению с предыдущим типом, что не позволяло использовать их в качестве рейдеров, но для применения на Балтике или в Северном море вполне приемлемо.

История службы 
«Роон» — заложен в 1902, спущен 27 июня 1903, вступил в строй 5 апреля 1906 года. По завершении испытаний «Роон» вошёл в состав 3-й Разведывательной группы флота. В 1911 году крейсер выведен в резерв. С началом войны снова введён в строй. 4 декабря 1916 года «Роон» снова вывели в резерв.

«Йорк» — заложен в 1903, спущен 14 мая 1904, вступил в строй 21 ноября 1905 года. 21 мая 1913 года «Йорк» вышел в резерв. Вновь в строй вошел с 12 августа 1914 года, оставался в Северном море, в 3-й Разведывательной группе, охранял берега Северного моря. 4 ноября 1914 года возвращаясь из похода в густом тумане в устье Яде крейсер наткнулся на две мины немецкого минного заграждения. Он быстро опрокинулся и затонул на фарватере. Из 712 человек, бывших на борту, погибло 336.

Оценка проекта

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 
 
 
 
 

Броненосные крейсера типа «Йорк»